

Конське — місто в Конецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Конське — гміна в Конецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Конське — село в гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства